Coley steht für:

 Coley-Gletscher, Gletscher auf der James-Ross-Insel, Antarktika
 Mount Coley, Berg in den Churchill Mountains, Antarktika

Coley ist der Familienname folgender Personen:

 John Ford Coley (* 1948), US-amerikanischer Sänger, siehe England Dan & John Ford Coley
 William Coley (1862–1936), US-amerikanischer Mediziner